Municipio de Troy puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Troy (condado de Montgomery, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Montgomery.
 Municipio de Troy (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Divide.
 Municipio de Troy (condado de Day, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Day.
 Municipio de Troy (condado de Grant, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Grant.
 Municipio de Troy (condado de Will, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Will.
 Municipio de Troy (condado de DeKalb, Indiana), un municipio ubicado en el condado de DeKalb.
 Municipio de Troy (condado de Fountain, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Fountain.
 Municipio de Troy (condado de Perry, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Perry.
 Municipio de Troy (condado de Clarke, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Clarke.
 Municipio de Troy (condado de Iowa, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Iowa.
 Municipio de Troy (condado de Monroe, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Monroe.
 Municipio de Troy (condado de Wright, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Wright.
 Municipio de Troy (condado de Reno, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Reno.
 Municipio de Troy (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Newaygo.
 Municipio de Troy (condado de Pipestone, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Pipestone.
 Municipio de Troy (condado de Renville, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Renville.
 Municipio de Troy (condado de Ashland, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Ashland.
 Municipio de Troy (condado de Athens, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Athens.
 Municipio de Troy (condado de Delaware, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Delaware.
 Municipio de Troy (condado de Geauga, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Geauga.
 Municipio de Troy (condado de Morrow, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Morrow.
 Municipio de Troy (condado de Richland, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Richland.
 Municipio de Troy (condado de Wood, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Wood.
 Municipio de Troy (condado de Bradford, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Bradford.
 Municipio de Troy (condado de Crawford, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Crawford.